Залютье () — село на Украине, находится в Старовыжевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0725081302. Население по переписи 2001 года составляет 481 человек. Почтовый индекс — 44412. Телефонный код — 3346. Занимает площадь 2,012 км².

Адрес местного совета: 44412, Волынская область, Старовыжевский р-н, с. Дубечно

История 
По легенде пан, который жил в селе Крымно, высылал непокорных крестьян жить в болотистые места за реку Лють, отчего и пошло название. Исторических сведений о селе никаких нет.

Основным украшением села является храм Преподобного Сергия Радонежского, который построен на пожертвования и средства прихожан в 1991 году.

Известные уроженцы 
Хотя долгое время здесь не было церкви и даже своего кладбища, село примечательно большим количеством уроженцев, ставших клириками Русской православной церкви.

 епископ Нафанаил (Крикота);
 архимандрит Савва (Базюк) — преподаватель ПДС.
 игумен Фотий (Бегаль) — настоятель Валаамського подворья;
 игумен Роман (Скакун) — благочинный в Житомирской епархии;
 иеромонах Амфилохий (Бовкуш) — насельник Почаевской лавры;
 протоиерей Димитрий Юхимук — настоятель храма в пгт Старая Вижва;
 протоиерей Николай Крикота — настоятель храма в Мытищах Московской области
 иерей Валентин Крикота — клирик РПЦ;
 иерей Серафим Симонович — клирик Волинской епархии;
 протоиерей Леонид Бирук, настоятель храма преп. Иова Почаевского в селе Смоляры,
 игумения Стефана (Бандура) — настоятельница Свято-Успенского Святогорского Зимненского монастыря;

В селе родился Иван Власюк (1908-1991), бродячий певец и лирник, последний задокументированный носитель данной традиции. Записи его 16-ти песен были сделаны в конце 1960-х годов этнографом Алексеем Ошуркевичем.

Примечания

Ссылки 
 Залютье на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старовыжевского района